Ага́рков — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Агарковы — дворянский род.

 Агарков, Александр Александрович (1868—1932) — генерал, деятель Белого движения на востоке России.
 
 Агарков, Гавриил Дмитриевич (1905—1992) — советский инженер, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Агарков, Георгий Борисович (1922—1988) — советский медик, учёный-биолог.
 Агарков, Егор Прокопьевич (1912—1994) — машиностроитель-новатор, лауреат Сталинской премии.
 Агарков, Константин Иванович — гвардии капитан 1 ранга.
 Агарков, Михаил Михайлович (1890—1947) — советский правовед-цивилист, профессор, доктор наук.
 Агарков, Николай Фёдорович — советский государственный, политический и партийный деятель, первый секретарь Усть-Ордынского Бурятского окружного комитета КПСС.
 Агарков, Сергей Тихонович (1951—2012) — врач, психиатр, сексолог, доктор наук, профессор.
 Агарков, Юрий Павлович (род. 1987) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.

 Агаркова, Акулина Михайловна (1907—1985) — бригадир маляров строительно-монтажного управления № 2 строительного треста № 42 Челябинского совнархоза, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Агарков — поселок в Панинском районе Воронежской области.

См. также

Примечания